Denim – tessuto utilizzato per confezionare pantaloni jeans ed altri capi d'abbigliamento 
Denim – nome di un colore, gradazione di blu
Denim Air – compagnia aerea olandese